Ба́рдина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Бардина, Анастасия Владимировна (род. 1962) — российская гитаристка.
 Бардина, Василиса Алексеевна (род. 1987) — российская теннисистка.
 Бардина, Мария Дмитриевна (1926—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Бардина, Марина Олеговна (род. 1992) — украинский политик.
 Бардина, Софья Илларионовна (1853—1883) — российский деятель народнического движения 1870-х годов.